Фавст () — первоначально древнеримское имя. В другой транслитерации Фауст. Женский вариант — Фавста или Фауста.

Имя отсутствовало в традиционном римском перечне преноменов. Его ввёл в оборот Луций Корнелий Сулла в честь легендарного пастуха Фаустула, обнаружившего Ромула и Рема.

Под этим именем известно несколько человек.

Христианские святые и мученики 
Под именем «Фавст» известны следующие святые и мученики:

 Фавст, мученик. Память 6 февраля.
 Фавст Путеольский, священномученик, диакон. Был осуждён на съедение зверям, а когда звери не коснулись его, был усечён мечом в Путеолах около 305 года. Память 21 апреля.
 Фавст Галатийский, мученик. Память 24 мая.
 Фавст Далматский, преподобный — сын преподобного , известен иноческими подвигами, жил в V веке. Память 3 августа.
 Фавст Александрийский, священномученик, пресвитер. Пострадал вместе с диаконом Авивом и иными мучениками общим числом десять при римском императоре Деции (Декии), в Александрии около 250 года. Когда его и других будущих мучеников привели к правителю, они исповедали себя христианами, обличали язычество и за это были обезглавлены. Память 6 сентября.
 Фавст Александрийский, священномученик, диакон — ученик святого Дионисия Александрийского. Пострадал в весьма почтенном возрасте при римском императоре Диоклетиане, будучи обезглавлен. Память 4 октября, 19 ноября.
 Фавст Монтекассинский (VI век), преподобный. Ученик святого Бенедикта. Настоятель монастыря Монтекассино. Согласно , составитель жития святого Мавра. Память 15 февраля.
 Фавст Абитинский, мученик. Умучен вместе с иными христианами в Абитине, Северная Африка. Память 11 февраля, 20 февраля в Алжире.
 Фавст Римский, мученик. Умучен со товарищи числом двадцать четыре. Память 24 июня.
 Фавст Миланский, мученик, воин. Умучен в Милане ок. 190 г. Память 7 августа.
 Фавст Сиракузский (607), преподобный. Настоятель монастыря святой Лючии, Сиракузы, Италия. Учитель святого Зосимы. Память 6 сентября.
 Фавст (490), епископ. Святой Фавст был родом из Бретани. Борец с арианской и пелагианской ересями, он, вероятно, был по профессии адвокатом. Святой Фавст служил настоятелем монастыря Лерин, затем стал епископом Рьеза, Франция, в 452 году. Святой Фавст известен как христианский писатель. Он был отправлен в изгнание королём вестготов Эвриком, но вернулся в Рье по его кончине. Память 28 сентября.
 Фавст Мессинский, мученик. Пострадал вместе со святыми Плакидой (Placidus, Placitus), Евтихием (Eutychius, Euticius), Викторином (Victorinus) и их сестрой Флавией (Flavia), Донатом (Donatus) и Фирматом (Firmatus) либо в Мессине от пиратов, либо во времена Диоклетиана. Память 5 октября.
 Фавст Кордовский, мученик. Умучен в Кордове вместе со святыми Ианнуарием и Марциалом около 304 года. Был подвергнут пыткам, затем сожжён. Память 13 октября.
 Фавст Александрийский, священномученик. Умучен ок. 311 года вместе с Аммонием (Ammonius), Дидием (Didius), епископами Исихием (Hesychius), Пахомием (Pachomius), Филеасом (Phileas), Феодором (Theodore) и иными числом более 650. Память 26 ноября.

Другие лица 
 Фавст — епископ манихеев.
 Фавстос Бузанд — армянский историк.

См. также 
 Фауст (значения)

Примечания

Источники 
 Православный календарь. Имена святых, упоминаемых в месяцеслове. Имена мужские. Ф
 

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки
Имена латинского происхождения